Nel 2013 la Nazionale del  di rugby a 15 ha in programma un tour in Europa che prevede tre test match, due in Gran Bretagna contro  e  e uno in Francia.



Risultati

Note 

Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche
Tour di rugby a 15 in Francia